Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Buski – polski powstaniec
 Zbigniew Buski – polski prawnik i publicysta

Zobacz też:
 powiat buski – powiat w Polsce
 rejon buski – jednostka administracyjna Ukrainy